Termenul „marcă” poate însemna:
 Marcă poștală, imprimat care servește drept plată anticipată a unui serviciu poștal (timbru poștal)
 Marcă înregistrată
 Marcă germană, moneda națională a fostei Germanii de Vest, apoi a întregii Germanii până la adoptarea euro;
 Marcă est-germană, unitatea monetară a R.D. Germane, între iunie 1948 și 1 iulie 1990;
 Marca estoniană
 Marca finlandeză
 Marca bosniacă convertibilă, moneda națională a Bosnia-Herțegovinei
 Marcă, unitate de greutate în Evul Mediu
 Marcă, stat tampon între două puteri în conflict sau nume dat în statul franc comitatelor de frontieră
 Marcă comercială, denumirea sub care este prezentat un produs sau un grup de produse din comerț
 Provincie de graniță în Evul Mediu ca în regatul francilor merovingieni (Carol cel Mare)

Vezi și 
Marca, Sălaj